Појам Марија од Француске може да се односи на:

 Марија од Француске, грофица од Шампање,
 Марија од Француске, војвоткиња Брабанта,
 Марија од Француске, војвоткиња Бара,
 Марија од Француске (песникиња)